Grib er flertydigt.

 Se Grib (fugl)
 At gribe betyder at "fange" noget i sin hånd, der er blevet kastet. Eksempelvis en bold.
 Se Grib (Star Wars)
 Se Grib (roman)